Boscovich peut faire référence à :
 Ruđer Josip Bošković (1711-1787), physicien, astronome et  mathématicien,
 Boscovich, un cratère lunaire nommé en son honneur.
 (14361) Boscovich, un astéroïde nommé en son honneur.